Apatosuchus is een geslacht van uitgestorven niet-crocodylomorfe pseudosuchiden uit de clade Loricata, bekend uit het Laat-Trias van Duitsland. Het is bekend van een gedeeltelijke holotypeschedel, specimen SMNS 12353b, uit het middelste Stubensandstein (een afzetting die dateert uit het Norien en deel uitmaakt van de Löwenstein-formatie) in Baden-Württemberg. De typesoort is Halticosaurus orbitoangulatus en werd voor het eerst beschreven door de Duitse paleontoloog Friedrich von Huene in 1932, die het dus als een soort van de theropode dinosauriër Halticosaurus beschouwde. De soortaanduiding betekent 'met een hoekige oogkas'. Sommige latere studies stelden voor dat het een vroege crocodylomorf of sphenosuchide was zoals Saltoposuchus, een andere pseudosuchide uit het midden van het Stubensandstein van Baden-Württemberg. De naam Apatosuchus, 'bedrieglijke krokodil', werd opgericht in 2013 voor H. orbitoangulatus door Hans-Dieter Sues en Rainer R. Schoch, toen men zich realiseerde dat het bekende materiaal een pseudosuchide archosauriër vertegenwoordigde in plaats van een dinosauriër, als resultaat van verdere preparatie van het exemplaar. Apatosuchus wordt nu beschouwd als een basaal lid van de clade Loricata. Apatosuchus is veel kleiner in omvang dan andere basale Loricata zoals Teratosaurus  en Batrachotomus.

Fylogenie 
Een fylogenetische analyse uitgevoerd door Sues & Schoch (2013) vond dat Apatosuchus het zustertaxon is van de clade gevormd door Batrachotomus en meer afgeleide loricaat. Deze positie werd ondersteund door twee ondubbelzinnige synapomorfieën: de aanwezigheid van een richel op het bovenvlak van het squamosum langs de rand van de uitholling rond het bovenste slaapvenster; en een hol achterste gedeelte van de neusbeenderen op de middenlijn. De datamatrix van Sues & Schoch (2013), een lijst met kenmerken die in de analyse werd gebruikt, was gebaseerd op die van Nesbitt (2011), een van de meest uitgebreide over archosauriërs. Hieronder is een cladogram van de analyse:

Uitgestorven reptielen